Peștiș se poate referi la:

 Peștiș, Bihor
 Râul Peștiș, Cerna
 Râul Peștiș, Topa

Vezi și 
 Pește (dezambiguizare)
 Peștișani
 Peștișu Mare

Toponime românești